Hrafn (ou Hravn) est un prénom masculin scandinave d'origine norroise signifiant « corbeau ». Peu courant de nos jours dans les pays nordiques, ce prénom est à l'origine du patronyme islandais Hrafnsson.

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre chronologique
 , goði islandais du  ;
 Hrafn Önundarson (mort en 1008), scalde islandais ;
 Hrafn Gunnlaugsson (1948–), réalisateur islandais ;
  (1972–), entraîneur islandais de basket-ball ;
 Variante Hravn :
 Hravn Forsne (1988–), homme politique suédois, fils putatif de François Mitterrand.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms islandais masculins

Liens externes 

  « Hrafn » sur le site Nordic Names

Hrafn
Prénom islandais
Homonymie de prénom

en:Hrafn
is:Hrafn (mannsnafn)